Счастливка:

Россия 

 Счастливка — деревня в Мценском районе Орловской области

Украина 
 Счастливка — село в Новоукраинском районе Кировоградской области
 Счастливка — село в Доманёвском районе Николаевской области